Venezuela:
 Icabarú (rijeka)
 Icabarú (grad)
 Zračna luka Icabarú